Vanwall je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je nastopalo med sezonama  in . Osvojilo je sploh prvi konstruktorski naslov v zgodovini Formule 1 s Stirlingom Mossom in Tonyjem Brooksom v sezoni 1958, ko se je začelo podeljevati poleg dirkaških še konstruktorske naslove. Po sezoni 1960 so se zaradi slabih rezultatov umaknili iz Formule 1. Skupaj so nastopili na 28 dirkah za Veliko nagrado ter osvojili deset zmag in sedem najboljših štartnih položajev.

Prvenstvo Formule 1
* - z enim dirkalnikom je nastopalo več dirkačev.

|-
|rowspan="2"| 
|rowspan="2"| Vanwall Special
|rowspan="2"| Vanwall L-4
|rowspan="2"| 
|
| ARG
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ŠVI
| ITA
| ŠPA
|
|
|rowspan="2"| -
|rowspan="2"| -
|-
|align="left"|  Peter Collins
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|
|
|
|-
|rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Vanwall VW 55
|rowspan="4"| Vanwall L-4
|rowspan="4"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| NIZ
| VB
| ITA
|
|
|
|
|rowspan="4"| -
|rowspan="4"| -
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Ken Wharton
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 9*
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Harry Schell
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 9*
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|-
|rowspan="7"| 
|rowspan="7"| Vanwall VW 2
|rowspan="7"| Vanwall L-4
|rowspan="7"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| ITA
|
|
|
|rowspan="7"| -
|rowspan="7"| -
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Harry Schell
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 10*
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|-
|align="left"|  Mike Hawthorn
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 10*
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Colin Chapman
|
|
|
|
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  José Froilán González
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Piero Taruffi
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|-
|rowspan="5"| 
|rowspan="5"| Vanwall VW 5
|rowspan="5"| Vanwall L-4
|rowspan="5"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| FRA
| VB
| NEM
| PES
| ITA
|
|
|
|rowspan="5"| -
|rowspan="5"| -
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1*
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|
|
|-
|align="left"|  Tony Brooks
|
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1*
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|
|
|
|-
|align="left"|  Stuart Lewis-Evans
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|
|
|
|-
|align="left"|  Roy Salvadori
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Vanwall VW 5
|rowspan="4"| Vanwall L-4
|rowspan="4"| 
|
| ARG
| MON
| NIZ
| 500
| BEL
| FRA
| VB
| NEM
| POR
| ITA
| MAR
|rowspan="4" bgcolor="#FFFFBF"|48(57) 
|rowspan="4" bgcolor="#FFFFBF"|1.
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|-
|align="left"|  Tony Brooks
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|align="left"|  Stuart Lewis-Evans
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|rowspan="2"| 
|rowspan="2"| Vanwall VW 59
|rowspan="2"| Vanwall L4
|rowspan="2"| 
|
| MON
| 500
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
| POR
| ITA
| ZDA
|
|
|rowspan="2" |0 
|rowspan="2" |NC
|-
|align="left"|  Tony Brooks
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|
|-
|rowspan="2"| 
|rowspan="2"| Vanwall VW 11
|rowspan="2"| Vanwall L4
|rowspan="2"| 
|
| ARG
| MON
| 500
| NIZ
| BEL
| FRA
| VB
| POR
| ITA
| ZDA
|
|rowspan="2" |0
|rowspan="2" |NC
|-
|align="left"|  Tony Brooks
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|
|
|
|}

Pomembnejši dirkači
 Stirling Moss (1957-1958): 15 dirk, 6 zmag
 Tony Brooks (1957-1960): 18 dirk, 4 zmage
 Stuart Lewis-Evans (1957-1958): 13 dirk
 Harry Schell (1955-1956): 9 dirk

Sklici in opombe

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1954
Športna moštva, razpuščena leta 1960